El cardenal vicario () es un título que se le dio al vicario general de la Diócesis de Roma. El título oficial, tal como figura en el Anuario Pontificio (bajo el epígrafe "Vicariato de Roma"), es vicario general de Su Santidad para la diócesis de Roma. El obispo de Roma nombra al vicario general para ayudar con la administración espiritual de la diócesis. Aunque el derecho canónico exige que todas las diócesis católicas deben tener uno o varios vicarios generales, el de la diócesis de Roma presenta más funciones que los demás, como se recoge en la constitución apostólica Ecclesia in Urbe. A diferencia de otros vicarios generales, su función no cesa cuando la sede episcopal queda vacante.

El actual (2017) vicario general de Su Santidad para la diócesis de Roma es el arzobispo Angelo De Donatis.

También existe un cargo similar, que se ocupa de las necesidades espirituales de la Ciudad del Vaticano, llamado vicario general de Su Santidad para la Ciudad del Vaticano, este cargo también es ocupado muchas veces por un cardenal. Petrus Canisius van Lierde, vicario general para la Ciudad del Vaticano de 1951 hasta 1991, y sus dos predecesores no fueron cardenales.

Episcopologio 

Lista incompleta de Vicarios generales para la diócesis de Roma:

 Virgilio Rosari (1558-1559)
 Giacomo Savelli (1560-1587)
 Girolamo Rusticucci (1588-1603)
 Camillo Borghese (1603-1605), elegido Papa Pablo V
 Girolamo Pamphili (1605-1610)
 Giovanni Garzia Millini (1610-1629)
 Marzio Ginetti (1629-1671)
 Paluzzo Paluzzi Altieri degli Albertoni (1671)
 Gasparo Carpegna (1671-1714)
 Niccolò Caracciolo (1715-1717)
 Giandomenico Paracciani (1717-1721)
 Fabrizio Paolucci (1721-1726)
 Prospero Marefoschi (1726-1732)
 Giovanni Guadagni, OCD (1732-1759)
 Antonio Erba-Odescalchi (1759-1762)
 Marcantonio Colonna (iuniore, 1762-1793)
 San Andrés Corsini (1793-1795)
 Giulio Maria della Somaglia (1795-1818)
 Lorenzo Litta (1818-1820)
 Annibale della Genga (1820-1823), elegido Papa León XII
 Carlo Odescalchi (1834-1838)
 Giuseppe della Porta Rodiani (1838-1841)
 Costantino Patrizi Naro (1841-1849)
 Raffaele Monaco La Valletta (1876-1880)
 Lucido Parocchi (1884-1899)
 Domenico Jacobini (1899-1900)
 Pietro Respighi (1900-1913)
 Basilio Pompilj (1913-1931)
 Francesco Marchetti-Selvaggiani (1931-1951)
 Clemente Micara (1951-1965)
 Luigi Traglia (1965-1968)
 Angelo Dell'Acqua (1968-1972)
 Ugo Poletti (1973-1991)
 Camillo Ruini (1991-2008)
 Agostino Vallini (2008-2017)
 Angelo De Donatis (2017-presente)

Referencias 

Roma